personalizacja (informatyka)
 personalizacja (marketing)
 personalizacja dokumentu - trwałe naniesienie danych posiadacza na dokument, np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy itp.